Greenwood megye (Dél-Karolina)
Greenwood megye (Kansas)